Світлого́рськ або Свєтлого́рськ (, ) — назва деяких населених пунктів Білорусі та Росії.

Світлогорськ — місто в Гомельській області

Свєтлогорськ — місто в Калінінградській області
 Свєтлогорськ — селище в Туруханському районі Красноярського краю
 Свєтлогорськ — селище в Шатковському районі Нижньогородської області
 Свєтлогорськ — селище в Агаповському районі Челябінської області